Édon – miejscowość we Francji
 Edon – wieś w USA, w stanie Ohio

Zobacz też Aedon